Dorpen in Bulgarije
Velikdentsje (Kardzjali), een dorp in gemeente Dzjebel, oblast Kardzjali
Velikdentsje (Targovisjte), een dorp in gemeente Omoertag, oblast Targovisjte